Електромагнитен спектър е диапазонът на възможните електромагнитни излъчвания.
 Видим спектър на светлината се нарича онази част от електромагнитния спектър, която може да се възприеме от човешкото око.

Спектър може да се отнася още за:
 Фил Спектър (р. 1939), американски музикален продуцент и автор на песни;
 „Фил Спектър“, американски телевизионен биографичен филм от 2013 г.;
 Спектър (), петият модул, скачен за орбиталната станция Мир;
 „Спектър“, британски филм от 2015 г., 24-ти от поредицата за Джеймс Бонд.